Усташе се може односити на:
 Усташе (устаници), српски устаници против турске власти на Балкану у 19. вијеку
 Усташе, припадници хрватске фашистичке, ултранационалистичке, антисрпске, клерикалне и терористичке организације.